El acrónimo VPH puede referirse a:

 Virus del Papiloma Humano, que afecta a los seres humanos y es causante de infecciones de transmisión sexual que pueden conducir a la aparición de cáncer.
 vehículo de propulsión humana, cualquier vehículo impulsado exclusivamente por la fuerza muscular del ser humano.